Feldhausen ist der Name folgender Orte:
 Feldhausen (Bottrop), Ortsteil im Stadtbezirk Bottrop-Kirchhellen im kreisfreien Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Feldhausen (Gammertingen), Stadtteil von Gammertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Feldhausen (Haselünne), Bauerschaft von Haselünne, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Feldhausen (Lilienthal), Ortsteil von Lilienthal, Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Feldhausen (Schortens), Ortsteil von Schortens, Landkreis Friesland, Niedersachsen
 Feldhausen (Sulingen), Dorf bei Sulingen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Feldhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gerhard Feldhausen (um 1767–1838), deutscher Amtsvogt

Siehe auch:
 Feldhaus
 Feldhusen
 Veldhausen
 Feldhäuser